Joe Perry (ur. 1950) – amerykański gitarzysta, członek zespołu Aerosmith
 Joe Perry (ur. 1975) – angielski snookerzysta